Touques puede referirse a: 

 Touques, comuna de Calvados (Francia).
 Touques, río de Francia.